Alvorada, comune brasiliano dello Stato di Rio Grande do Sul
Alvorada, comune brasiliano dello Stato di Tocantins